El término Ariadne puede referirse:

 a Ariadna, un personaje de la mitología griega;
 a Ariadne (Mazaea), un género de plantas fanerógamas.
 a Ariadne, un género de mariposas.